29 июня 2008 года в Монголии состоялись выборы в парламент страны. Всего на 76 мест в Великом государственном хурале баллотировались 356 кандидатов. Согласно официальным результатам, опубликованным 14 июля, по меньшей мере 39 мест получила правящая Монгольская Народно-революционная партия, а главная оппозиционная партия — Демократическая всего 25. В 10 округах потребовался пересчёт голосов.

Из 76 депутатов 20 были избраны от Улан-Батора, подсчет голосов производился вручную и не был публичным, а результаты отдельных избирательных участков не публиковались.

Кампания 
На выборах баллотировались 311 кандидатов от 11 партий и одной коалиции, а также 45 независимых кандидатов, причем только 28 из них были действующими депутатами парламента. Политические партии, обещали каждому гражданину выдать от природных богатств крупные суммы: демократы по 1 млн тугриков, МНРП по 1,5 млн тугриков.

Результаты 
Согласно результатам, опубликованным 14 июля, Монгольская народно-революционная партия получила не менее 39 мест, демократы же не менее 25, по крайней мере одно место досталось партии «Гражданская воля», а три места получили независимые кандидаты. Явка составила 74,3 %, что значительно ниже, чем 81,8 % на выборах 2004 года.

Окончательные результаты таковы:

Массовые беспорядки 

После опубликования предварительных результатов 30 июня, показывающих победу Монгольской народно-революционной партии, председатель Демократической партии Эльбегдорж 1 июля заявил о фальсификации выборов и сообщил, что партия не признаёт результаты. Это вызвало массовые беспорядки в Улан-Баторе, в результате которых погибли 5 человек, была захвачена и сожжена штаб-квартира МНРП и нанесён ущерб на сумму более 10 миллиардов тугриков. 7 июля на пресс-конференции члены ДП заявили, что на выборах происходили массовые нарушения при регистрации избирателей.

Примечания 

2008 год в Монголии
Выборы в Монголии
Монголия
Июнь 2008 года